Мерсин (, ):

 Мерсин — город на юго-восточном побережье Турции, административный центр провинции (ила) Мерсин.
 Мерсин — до 2002 года Ичель () — ил на юге Турции.